Sarcos peut désigner :

 Sarcos, une commune française dans le département du Gers.
 Sarcos, une entreprise américaine travaillant dans la conception de microsystèmes électromécaniques et d'applications de la robotique.
 Jean-Philippe Sarcos, un chef d'orchestre français.